À bout de course peut désigner :
 À bout de course, titre français de Runaway Train, film américano-israélien réalisé par Andreï Kontchalovski en 1985 ;
 À bout de course (Running on Empty), film américain réalisé par Sidney Lumet en 1988 ;
 À bout de course, épisode des Cinq Dernières Minutes en 1983.